

Населені пункти та їхні частини

 Коцури — село в гміні Добродзень Олеського повіту Опольського воєводства
 Коцури — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Коцури — частина міста Суха-Бескидзька в Суському повіті Малопольського воєводства
 Коцури — частина села Коростенко-над-Дунайцем (Кросьценко-над-Дунайцем) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Примітки